Southern League kan syfta på:
Southern League (baseboll) – en basebolliga i USA
Southern Football League – en fotbollsliga i England